The Blue Rose – cortometraggio del 1913 diretto da Van Dyke Brooke
Le rose blu (titolo inglese: The Blue Rose) – film del 1989 diretto da Anna Gasco, Tiziana Pellerano e Emanuela Piovano (1989)
The Blue Rose – film del 2007 diretto da Joe Knight
The Blue Rose – cortometraggio del 2011 diretto da Joslyn Rose Lyons